«Bois de Lance» puede referirse a:
 Bois de Lance, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Limonada.
 Bois de Lance, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Ranquitte.